Chlorek rtęci(I) (dawniej: chlorek rtęciawy), 
 Chlorek rtęci(II) (dawniej: chlorek rtęciowy),